Malta Cup 2007 byl jeden z bodovaných snookerových turnajů v roce 2007. Odehrál se ve dnech 28. ledna až 4. února v sezóně 2006/2007. Místem konání bylo tradičně v Portomaso na Maltě. Vítězem se stal Shaun Murphy, jenž porazil ve finále Ryana Daye 9:4 .

Vyřazovací turnajový pavouk

Související články
Snooker
Malta Cup

Reference 

Snooker na Maltě
Snooker v roce 2007
Sportovní události na Maltě
Sport na Maltě v roce 2007